Il singolare del torneo di tennis Campinas Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Diego Moyano 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Horna (semifinali)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Diego Moyano (finale)

 Juan Ignacio Chela (Campione)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Artem Derepasko (quarti di finale)
 Francisco Costa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 2001